Тандерменови (раније Тандермени, ) је америчка играна ТВ серија за тинејџере коју је продуцирао Никелодион. У серији се ради о породици суперхероја, који се претварају да им је живот нормалан јер не сме нико да зна за њихове супер моћи.

Преглед серије 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2" rowspan="2" style="padding:0 15px;" |Сезона
! rowspan="2" style="padding:0 15px;" |Епизоде
! colspan="2" style="padding:0 15px;" |Премијерно приказивање (САД)
! colspan="2" style="padding:0 15px;" |Премијерно приказивање (Србија)
|-
!Прва епизода
!Последња епизода
!Прва епизода
!Последња епизода
|-
| style="background:#89CEFA; color:#100; text-align:center;"|
|1
|20
|14. октобар 2013.
|14. јун 2014.
|7. септембар 2014.
|12. април 2015.
|-
| style="background:#A52A2A; color:#100; text-align:center;"|
|2
|26
|13. септембар 2014.
|28. март 2015.
|17. мај 2015.
|24. јануар 2016.
|-
| style="background:#FCEC7D; color:#100; text-align:center;"|
|3
|26
|27. јун 2015.
|10. октобар 2016.
|4. септембар 2016.
|19. фебруар 2017.
|-
| style="background:#F46D25; color:#100; text-align:center;"|
|4
|32
|22. октобар 2016.
|25. мај 2018.
|2. април 2017.
|TBA
|}

Епизоде 

Напомена: Епизоде су распоређене по редоследу њиховог емитовања у Србији.

1. сезона

2. сезона

3. сезона

4. сезона 

Тандерменови
Тандерменови